Andrea Seghizzi (1630-1684), peintre italien ;
 Antonio Seghizzi, peintre italien du , fils d'Andrea ;
 Cecilia Seghizzi (1908-2019), compositrice et peintre italienne ;
  (1873-1933)
 Francesco Seghizzi, peintre italien du , fils d'Andrea ;
 Innocenzo Seghizzi, peintre italien du , fils d'Andrea.
 Luisa Seghezzi, (née en 1965), coureuse cycliste italienne ;
 Stefano Seghizzi, un sculpteur sur bois du .

Références